Guerra Russo-Turca (1568-1570)

 Guerra Russo-Turca (1686–1700)

 Guerra Russo-Turca (1735–1739)
 Guerra Russo-Turca (1768–1774)
 Guerra Russo-Turca (1787–1792) 
 Guerra Russo-Turca (1806–1812)
 Guerra de independência da Grécia
 Guerra Russo-Turca (1828–1829)
 Guerra da Crimeia 
 Guerra Russo-Turca (1877–1878)
 Campanha do Cáucaso 

Russo Turca